

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

Daniel Purvis (né en 1990), gymnaste artistique britannique ;
Jack Purvis (1937-1997), acteur britannique ;
Jacqui Purvis, actrice australienne ;
Keely Purvis, (1992), actrice canadienne ;
Marie Purvis, (1961), coureuse cycliste anglaise ;
Melvin Purvis (1903-1960), policier et agent fédéral américain ;
Neal Purvis (né en 1961), scénariste et producteur américain ;
Purvis Short (né en 1957), joueur américain de basket-ball ;
Robert Purvis (1810-1898), personnalité politique féministe et abolitionniste afro-américain

Toponyme
Purvis (Mississippi), siège du comté de Lamar au Mississippi

Homonymie de patronyme